Western Rocks kan syfta på följande platser:

Australien 

 Western Rocks (ö), Tasmanien,

Storbritannien 

 Western Rocks (klippor), England, Scillyöarna, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar